DSK est un sigle qui peut signifier :
 Dominique Strauss-Kahn, un économiste et homme politique français, ancien directeur général du FMI ;
 Devisenschutzkommando, des unités allemandes chargées de la saisie ou à la vente forcée de devises, d'actions, d'or et de diamants possédés par des personnes privées ;
 Dvorak Simplified Keyboard (en français, « disposition Dvorak »), une disposition des touches sur un clavier ;
 DSK (où DSK signifie disruption of soul and kind), un groupe de death metal originaire d'Amiens ;
  (où DSK signifie Darzhavna spestovna kasa [Banque d'épargne d'État]), l'une des plus anciennes banques de Bulgarie, ancienne Caisse d'épargne nationale, créée en 1951.

DSK est un code qui peut signifier :
 Aéroport pakistanais Dera Ismail Khan, selon le code AITA des aéroports ;
 .dsk, une extension de nom de fichier (disque virtuel de VMware).